Ово је листа објављених видео игара за Нинтендо Wii играчку конзолу.

Игре 
 

Објављен је 21 наслов истог дана када је лансиран Wii 19-ог новембра 2006. године. У 12-ом децембру 2015. године, овај списак је имао 1772 игре. Задња продата видео игра за Wii је била Just Dance 2016, која је објављена 20-ог октобра 2015. године за Северну Америку и 23-ег октобра 2015. године за Уједињено Краљевство и Европу. Rodea the Sky Soldier је задња Wii игра која је икад направљена и објављена је 10-ог новембра 2015. године у Северној Америци и 13-ог новембра 2015. године у Европи.

Прва колона на овом списку је колона "Ексклузива", која показује да ли је Wii једина платформа на којој је игра доступна. Ово не укучује преносиве играчке конзоле или мобилне телефоне на којима генерално ради тотално друга верзија игре под истим именом. Вредност Конзоле или Нинтенда за ексклузиву значи да, док је наслов доступан као аркадна игра или на оперативном систему личног рачунара као што су Windows, Linux, или Mac OS X, није доступан ни на једној играчкој конзоли сем на Wii-ју, или је игра доступна само на Нинтендо играчким конзолама. Термин Мултиплатформа значи да се игра појављује на више платформи
Листа је сортирана по ексклузивна, насловима игара, њиховим програмерима, издавачима, објављеним за и датумима излазака за Јапан, Европу и Америку респективно. Сва имена игара без скраћенице за регион у горљем десном углу су углавном за Северну Америку и вероватно за остале регионе који деле исто име игре. Ова игра не укључује игре објављене на Нинтендовој виртуелној конзоли или на WiiWare-у. Оригинални Wii је компатибилан са играма направљеним за његовог претходника, GameCube. За листу Wii игара које користе Нинтендо GameCube контролер, види листу Wii игара које користе Нинтендо GameCube контролер.

Колона "Јапан" укључује NTSC-J софтвер, биће компатибилан са Хонг Конговим, Тајванским и осталим изабраним азијским конзолама, осим на Северно Корејској. Овакав тип софтвера неће бити компатибилан са Северно Корејским Wii конзолама. "Европа / PAL" укључује PAL/ SECAM софтвер, "PAL" у горњем десном углу може да назначи да је игра доступна за остале регионе који припадају PAL/ SECAM територијама, регуларно за Аустралију. "Северна Америка" је део NTSC територија које укључују Централну и јужну америку.

За хронолошку листу, кликните дугме за сортирање у било којој колони региона.

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

: Врх - 0–9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q -R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Ставке које се могу преузети са Wii U eShop-а 

14-ог јануара 2015. Године је најављено да ће током последњег Nintendo Direct-а Wii наслови софтвера доћи на Wii U eShop. Игре нису другачије од њихових оригиналних верзија и није неопходан диск да би се играле. Игре које су у почетку биле компатибилне са Wii-јевим класичним контролером ће моћи да се играју са GamePad контролама.

Види још 
 Списак Xbox 360 игара

Референце

Спољашње везе 
 Nintendo North листа објављивања
 Nintendo Europe листа објављивања
 Nintendo Japanese листа објављивања
 Wii  на IGN

Нинтендо